Herbert River kan syfta på följande platser:

Australien 

 Georgina River, vattendrag, Queensland, 
 Herbert River (vattendrag i Australien), Queensland, 

Robotskapade Australienförgreningar